Thimbleby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Thimbleby, North Yorkshire, ort i England, 
 Thimbleby, Lincolnshire, ort i England,